Тараклия — название населённых пунктов в Молдавии:

 Тараклия — город, Тараклийский район.
 Тараклия — село, Кантемирский район, коммуна Плопь.
 Тараклия — село, Кантемирский район, коммуна Садык.
 Тараклия — село, Каушанский район.
 Тараклия де Салчие — село, Кагульский район.

См. также 
 Тараклийский район